Tossa kan syfta på:

 Tossa de Mar, en liten stad och turistort ca 80 km nordost om Barcelona, vid Costa Brava i Katalonien, Spanien
 Tossa de Pujolriu, en bergstopp i Spanien